Андрей Тимофеев:
 Тимофеев, Андрей Александрович (1918—1943) — советский танкист, Герой Советского Союза.
 Тимофеев, Андрей Олегович (род. 1996) — российский футболист.